Ака́н (чви-фа́нти) — один из аканских языков, один из языков народа аканов. Распространён в центральной и южной Гане, а также на востоке Кот-д’Ивуара. Число говорящих свыше 7 млн человек (оценка, 1995).

Акан относится к центральной группе ветви тано языков ква, где вместе с близкородственным языком аброн (включая васа) составляет аканскую подгруппу. Акан представляет собой диалектный пучок, состоящий из диалектных групп фанти (мфантсе) и чви (тви), часто рассматриваемых также как отдельные языки. Последний включает диалекты: аквапим (собственно чви; акуапем), акьем, асанте, асен, ахафо, данкьира и кваву, а фанти: абура-фанти, агона, аномабо-фанти и гомуа.

Письменность 
Письменность на основе латинской графики. В 1978 г. было принято решение о введении единой аканской орфографии, однако на практике для трёх основных диалектов (аквапим, ашанте и фанти) до сих пор используются собственные письменные стандарты.

Алфавит акан:
 Aa Bb Dd Ee Ɛɛ Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ɔɔ Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy

Примечания

Литература 
 Christaller J. A dictionary of the Asante and Fante language called Tshi. Basel, 1881
 Akrofi C.A., Botchey G.L., Takyi B.K. An English-Akan-Eve-Ga Dictionary. Accra, 1996
 Kotey P. Twi Dictionary (Twi-English / English-Twi). New York, 1998

Ссылки 

 Ресурсы по языку акан
 Журнал западноафриканских языков: акан
 Онлайн словарь акан 
 Твиттер на языке акан 
 Библия 
 Коран 
 Онлайн клавиатура на языке акан 
 Музыка и песни 
 Молитва на языке акан

Языки Ганы
Языки ква